Wiskoza dielektryczna
 Wiskoza – nazwa lepkości
 Wiskoza – nazwa włókien wiskozowych
 Wiskoza – roztwór ksantatu celulozy w rozcieńczonym ługu sodowym
 Wiskoza magnetyczna